Batophila är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Foudras 1860. Batophila ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Batophila (Chrysomelidae)